— распространённое японское женское имя и фамилия.

 Цубаки-оками-ясиро — синтоистское святилище в префектуре Миэ
 Цубаки, Аяко — японская конькобежка
 Цубаки Сандзюро (Отважный самурай) — кинофильм Акиры Куросавы

Вымышленные персонажи 
 Цубаки — персонаж манги и аниме «InuYasha».
 Цубаки — персонаж аниме «Hikaru no Go».
 Цубаки — персонаж аниме и манги «Soul Eater».
 Цубаки — персонаж аниме и манги «Giant Killing».
 Цубаки — персонаж аниме и манги «Future Diary».
 Цубаки — персонаж аниме и манги «Servamp».